Il existe trois batailles différentes ayant eu pour cadre San Marcial, près de la ville espagnole d'Irun :

 la  du  entre l'armée castillane et les troupes franco-navarraises, à la suite de la partition du royaume de Navarre entre le nord français et le sud espagnol.
 la bataille de San Marcial du  entre les troupes anglo-espagnoles et l'armée française, lors de la guerre d'Indépendance espagnole.
 la  les 29 et  durant la Troisième guerre carliste
 la bataille de San Marcial (1936) de juillet à  entre les troupes nationalistes et républicaines, lors de la guerre civile espagnole.